Paradiso (Zwitserland), een stad in Zwitserland aan het Meer van Lugano
 Paradiso (Amsterdam), een concertzaal in een voormalige kerk in Amsterdam
 Het derde deel van De goddelijke komedie van de Italiaanse dichter Dante Alighieri
 Paradiso (film), een film uit 2001
 Paradiso (distributeur), een distributeur van films die actief is in de Benelux
 Paradiso (boek), een boek van Kees van Beijnum uit 2008
 Paradiso (Tangerine Dream), een album van Tangerine Dream
 Paradiso (single), single van Anneke Grönloh